Штефани Фенир (; , Инсбрук) — австрийская горнолыжница. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Специализируется в скоростных дисциплинах. Член сборной команды Австрии по горнолыжному спорту. Участница зимних Олимпийских игр 2018 года.

Карьера 

Дебют на этапах Кубка мира состоялся 12 января 2013 года в скоростном спуске на трассе Санкт-Антон-ам-Арльберг, где она финишировала 39-й. 30 ноября 2013 года Фенир выиграла первые очки в Кубке мира, заняв 27-е место в супергиганте в Бивер-Крике.

Во время подготовки к скоростному спуску Кубка мира, 10 января 2015 года у нее произошло повреждение хряща в левом колене, сезон для неё был завершён.

Сезон 2016/17 года начался с седьмого места в скоростном спуске в Канаде и шестого места в супергиганте в Валь-д'Изере. На чемпионате мира в Швейцарии в 2017 году она была 2-й в скоростном спуске и выиграла серебряную медаль.   

На зимних Олимпийских играх 2018 года, в возрасте 24-х лет, она приняла старт в двух дисциплинах, в скоростном спуске и комбинации, но ни одну не смогла завершить. 

В январе 2019 года она впервые в карьере одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Гармиш-Партенкирхене, в скоростном спуске. 

В сезоне 2019/20, 6 декабря 2019 года, на этапе в Канаде показала третье время в скоростном спуске.

Выступления на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Победы на этапах Кубка мира (1)

Подиумы

Примечания

Ссылки 
 На сайте Федерации лыжного спорта

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года